The Package ist der Titel folgender Werke:

 The Package, deutscher Titel Die Killer-Brigade, US-amerikanischer Film von Andrew Davis (1989)
 The Package – Killer Games, US-amerikanischer Film von Jesse V. Johnson (2013)
 The Package (2018), US-amerikanische Filmkomödie von Jake Szymanski (2018)